Tête de chien peut désigner : 
 la tête d'un chien
Une montagne, la tête de Chien.
La cynocéphalie ou le fait, pour un humanoïde, de posséder une tête de chien.